A Club Deportivo Santurtzi, baszk nyelven Santurtzi Kirol Elkartea spanyolországi, baszkföldi  labdarúgócsapatot 1952-ben alapították, 2016/17-ben a negyedosztályban szerepelt.

Statisztika

További információk
Hivatalos weboldal
Fórum 
Futbolme 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
Spanyol labdarúgócsapatok
1952-ben alapított labdarúgócsapatok